

Origine du patronyme 
Le patronyme Leclerc ou Leclercq indique une profession : le clerc, le tonsuré, jouissant du privilège de clergie.

Le mot clerc reçut par extension la signification de savant, poète, instituteur, étudiant, bref quelqu'un qui savait lire et écrire. Il s'agit donc d'un surnom de profession.

Patronyme 
 , une famille originaire de Pontoise (province d'Île-de-France), titrée sous le Premier Empire.

 Albert Mathieu Leclerc du Sablon (1859-1944), botaniste français ;
 Alexandre Leclerc (1791-1879), notable parisien ;
 Annie Leclerc (1940-2006), féministe française ;
 Antoine-Éléonor-Léon Leclerc de Juigné (1728-1811), religieux français ;
 Cerise Leclerc (1979-), actrice française ;
 Catherine Leclerc du Rosé, dite Mademoiselle de Brie (1630-v. 1706), actrice française de la troupe de Molière ;
  ;
  ;
 Dominic Leclerc (1982-), réalisateur, un directeur photo, un monteur et un artiste numérique québécois;
 Dominique Leclerc (1944-), sénateur français ;
 Édouard Leclerc (1926-2012), homme d'affaires français ;
 Éloi Leclerc (1921-2016), prêtre et écrivain catholique français ;
  ;
 Francis Leclerc, (1971-), fils de Félix, réalisateur québécois ;
 François Leclerc (1796-1875), homme politique français ;
 François Leclerc (1856-1924), médecin français ;
 François Leclerc du Tremblay (1577-1638), capucin, éminence grise du cardinal de Richelieu ;
 Françoise Leclerc (?-1739), marchande de modes, modiste et couturière française ;
 Françoise Leclerc (1935-), écrivain et poétesse française ;
 Frédérique Battin-Leclerc (1964-), chimiste française ;
 Georges Leclerc (1903-1974), athlète français ;
 Georges-François Leclerc (1966-), haut fonctionnaire français ;
 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), savant et écrivain français ;
  ;
  ;
 Hélène Bourgeois Leclerc (1974-), actrice québécoise ;
  ;
  ;
 Jeanne Leclerc, dite Janig Corlay (1916-1992), femme de lettres française ;
  ;
 Jean Bussy-Leclerc (), ligueur français ;
 Jean Antoine Leclerc de Lannoy (1728-1812), député aux États généraux de 1789 ;
 Jean Leclerc du Sablon (1942-2012), journaliste français ;
  ;
  ;
 Jean-Marie Leclerc (?), cancérologue québécois ;
 Jean-Théophile Leclerc (1771-?), révolutionnaire français ;
 José Leclerc (1993-), joueur dominicain de baseball ;
 Julien Clerc (1947-), chanteur français, (de son vrai nom Paul Leclerc) ;
 Laurent Leclerc (1768-1844), homme politique français ;
 Léon Leclerc (1781-1858), homme politique et pomologiste français ;
 Léon Leclerc (1866-1930), peintre français ;
 Louis Leclerc des Essarts (1770-1820), général français ;
  ;
 Marcel Leclerc (1921-1983), dirigeant sportif français ;
 Marie-Andrée Leclerc (1945-1984), criminelle canadienne ;
 Mélanie Leclerc (née en 1977), autrice de bande dessinée canadienne ;
  ;
 Michelle Leclerc (1939-2006), organiste, concertiste et pédagogue française ;
 Nathalie Leclerc (née en 1980), kayakiste française ;
 Nicolas Leclerc (1994-), hockeyeur international français ;
 Nicolas-Marie Leclerc de Sept-Chênes (1751-1788), écrivain français ;
 Philippe Leclerc de Hauteclocque, dit maréchal Leclerc, (1902-1947), maréchal de France ;
 Pierre Jean Baptiste Leclerc d'Ostein (1741-1800), général français ;
 Pierre Leclerc Du Vivier (vers 1530-1598), conseiller et surintendant des finances du cardinal Charles de Lorraine et du duc Philippe-Emmanuel de Lorraine ;
 Rachel Leclerc (1955-), romancière québécoise ;
 Raynald Leclerc (1961-), artiste et peintre canadien ;
 Roland Leclerc (1946-2003), prêtre québécois, communicateur et écrivain ;
 Salomé Leclerc (1986-), chansonnière québécoise ;
  ;
 Valérie Leclerc (1961-), kayakiste française.
 .

Compagnie 
 Biscuits Leclerc, compagnie québécoise (canadienne) fondée en 1905 ;
 E.Leclerc, coopérative de commerçants et enseigne de grande distribution française.

Pseudonyme 

 Angèle Herry-Leclerc (1974-), scénariste française, fille de Miou-Miou et Patrick Dewaere ;
 Ginette Leclerc (1912-1992), actrice française.

Titre 
 L'inspecteur Leclerc enquête, série télévisée française

Autres 
 Char Leclerc, char français ;
 E.Leclerc, coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution à prédominance alimentaire d'origine française ;
 Lycée Général Leclerc, établissement d'enseignement secondaire à Yaoundé (Cameroun) ;
 Lycée Général-Leclerc, établissement français d'enseignement secondaire et supérieur à Saverne (Bas-Rhin) ;
 En l'honneur de Félix Leclerc, le chansonnier québécois :
 Autoroute Félix-Leclerc, autoroute interurbaine québécoise ;
 Fondation Félix-Leclerc, une fondation québécoise qui promeut la culture francophone ;
 , plusieurs prix artistiques ;
 Félix Leclerc, mini-série biographique diffusée en 2005 au Québec et en France.

Patronyme français